Проспе́кт Акаде́мика Са́харова — название проспектов в различных городах государств бывшего СССР.

 Проспект Академика Сахарова — проспект в Москве.
 Проспект Академика Сахарова — проспект в Протвине Московской области.
 Проспект Академика Сахарова — проспект в Екатеринбурге.
 Проспект Академика Сахарова — с 1992 по 2010 год название части проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

См. также 
 Мост Андрея Сахарова, город Арнем, Нидерланды
 Парк Академика Сахарова, Санкт-Петербург
 Площадь Академика Сахарова (список)
 Улица Академика Сахарова (список)